Varsity Match steht für mehrere zwischen den englischen Universitäten Oxford und Cambridge abgehaltene Sportduelle:
 im Eishockey wird das jährliche Ice Hockey Varsity Match seit 1885 ausgetragen, siehe Oxford University Ice Hockey Club
 im Polo findet das zweitälteste Poloturnier der Welt statt, siehe Oxford University Polo Club
 im Wasserball findet der älteste regelmäßig ausgetragene Wasserballvergleich der Welt statt, siehe Oxford-Cambridge (Wasserball)